Parafia św. Jerzego w Biłgoraju – parafia rzymskokatolicka w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, w dekanacie Biłgoraj - Południe
 Parafia św. Jerzego w Biłgoraju – parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w diecezji lubelsko-chełmskiej, w dekanacie Zamość